Arabella kan syfta på:

 Arabella (namn) – ett namn samt personer med namnet
 Arabella – en opera av Richard Strauss
 Arabella (djur) – ett släkte av ringmaskar
 841 Arabella – en asteroid
 Arabella : Der Roman eines Pferdes – en tysk stumfilm från 1924 i regi av Karl Grune, se Livets karusell
 Arabella (film, 1967) – en italiensk komedifilm från 1967 i regi av Mauro Bolognini
 Arabella (roman) – en historisk kärleksroman från 1974 av Georgette Heyer
 Arabella (TV-serie) – en tysk talkshow med Arabella Kiesbauer som programledare